Раде (нем. Rhade) — топоним.

 Раде — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония. 
 Раде (Рендсбург) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Раде (Хоэнвештедт) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 
 Раде (Штайнбург) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

См. также 
 Дорстен-Раде — часть городской территории Дорстен, расположена на северо-западе города Дорстен.
 Радде